Salvaterrense – abitanti di Salvaterra (Brasile)
Salvaterrense – abitanti di Salvaterra de Miño